Slezská Ostrava může být:
 Slezská Ostrava (městský obvod) – městský obvod v Ostravě
 Slezská Ostrava (část obce)  – část ostravského městského obvodu
 SK Slezská Ostrava – historický název fotbalového klubu FC Baník Ostrava
 Soudní okres Slezská Ostrava – bývalý soudní okres